Institute of Management and Information Technology (Suriname), een onderwijsinstelling in Paramaribo, Suriname
 Institute of Management and Information Technology (Cuttack), een onderwijsinstelling in Cuttack, Odisha, India